Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1975 — тридцать пятый чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 1 по 31 октября во Фрунзе.

Финал — 17 участниц. Порядок проведения: 3 полуфинала — Воронеж, Запорожье и Новосибирск и чемпионаты ДСО «Буревестник», «Спартак», «Труд» и ВС СССР — по 2 призёра из каждого соревнования попали в финал; по итогам 34-го чемпионата страны — Е. Фаталибекова, В. Козловская и М. Литинская.

В чемпионате поочерёдно лидировали Т. Фомина, Л. Щербина, Е. Ахмыловская. На финише их опередила Л. Белавенец, которая ровно провела весь чемпионат — 10 очков. 2—3-е места разделили Фомина и Щербина — по 9½ очков.

Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ; право на участия в межзональном турнире завоевали Белавенец, Фомина и Щербина.

Примечательные партии 
Л. Белавенец — Т. Фомина:
1. d4 e6 2. Кd2 d5 3. Кgf3 Кf6 4. e3 c5 5. c3 Сd6 6. Сd3 Фc7 7. 0-0 0-0 8. dxc5 Сxc5 9. e4 Кc6 10. Фe2 Лe8? 11. e5! Кg4? 12. Кb3 Сe7 13. Лe1 f6 14. exf6 Сxf6 15. h3 Кge5 16. Кxe5 Фxe5 17. Сxh7+ Крf8 18. Сe3 b6 19. Сg6 Лd8 20. Кd4 Кxd4 21. Сxd4 Фxe2 22. Лxe2 Крe7 23. Лae1, и белые выиграли.

Таблица

Литература 
 
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 40, 1975 года.
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 44, 1975 года.
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 5, март 1976 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1975 год в шахматах
Спортивные соревнования в Бишкеке
Октябрь 1975 года
Чемпионаты СССР в 1975 году
1970-е годы в Киргизии
Соревнования по шахматам в Киргизии